19. Mistrzostwa Europy Juniorów w Lekkoatletyce – zawody lekkoatletyczne, które odbył się między 19 a 22 lipca 2007 roku w holenderskim mieście Hengelo. Areną zmagań sportowców był Fanny Blankers-Koen Stadion. Reprezentanci Polski wywalczyli sześć krążków w tym jeden złoty.

Gospodarza imprezy wybrano na kongresie European Athletics w Lublanie 18 kwietnia 2005 – kontrkandydatem do organizacji mistrzostw była Bydgoszcz.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 

2007 w lekkoatletyce
2007
Lekkoatletyka w Holandii
2007 w Holandii